Welsh Senior League 1890–91 var den første sæson i den walisiske fodboldliga Welsh Senior League. Ligaen havde deltagelse af seks hold, der skulle spille en dobbeltturnering alle-mod-alle. det lykkedes imidlertid ikke at få afviklet alle kampene, og det er uklart om der blev kåret en mester.

Ligaen blev ikke afviklet i 1891-92, men den vendte tilbage i 1892-93.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – Welsh Senior League

Noter 

Sæsoner i Welsh Senior League
Fodbold i 1890
Fodbold i 1891